Екатерина Австрийская:
 Екатерина Австрийская (1295—1323) — дочь короля Германии Альбрехта I, супруга Карла Калабрийского.
 Екатерина Австрийская (1424—1493) — дочь герцога Эрнста Железного, супруга Карла I, маркграфа Бадена.
 Екатерина Австрийская (1507—1578) — урожденная эрцгерцогиня Австрийская, инфанта Испанская и принцесса Бургундии.
 Екатерина Австрийская (1533—1572) — третья супруга короля польского и великого князя литовского Сигизмунда II Августа.